Харес:
 Харес — древнегреческий скульптор
 Харес — древнегреческий вазописец
 Харес — афинский военачальник IV века до н. э.
 Харес — приближённый Александра Македонского, автор «Истории Александра»